Een veel voorkomende titel van een verzamelalbum met de grootste hits van een bepaalde artiest of band.
 Greatest Hits (2Pac)
 Greatest Hits Volume 1, album van The Beatles
 Greatest Hits Volume 2, album van The Beatles
 Greatest Hits (Better Than Ezra)
 Greatest Hits (Björk)
 Greatest Hits (Black Sabbath)
 Greatest Hits (Blink-182)
 Greatest Hits: My Prerogative (Britney Spears)
 Greatest hits (The Cats)
 Greatest hits (CSN), album van Crosby, Stills & Nash
 Greatest Hits (The Cure)
 Greatest hits (Foo Fighters)
 Greatest Hits (Mariah Carey)
 Greatest hits (Neil Young)
 Greatest Hits (Queen)
 Greatest Hits II (Queen)
 Greatest Hits III (Queen+)
 Greatest Hits (Red Hot Chili Peppers)
 Greatest Hits (Shania Twain)
 Greatest Hits (Social Distortion)
 Greatest Hits (Styx)
 Who's Greatest Hits (The Who)
 Greatest Hits (radioprogramma), een radioprogramma van Radio 538
 Greatest Hits (The Offspring)

Zie ook 
 Best of... (doorverwijspagina)
 Grootste Hits (doorverwijspagina)